«Самый громкий голос» () — американский телевизионный драматический мини-сериал, посвящённый Роджеру Айлзу и созданному им телеканалу Fox News. Премьера состоялась 30 июня 2019 года на кабельном телеканале Showtime. Сериал основан на книге 2014 года «Самый громкий голос в комнате» журналиста Гэбриела Шермана и его публикациях в New York Magazine.

Сюжет 
Сериал рассказывает об истории Роджера Айлза с момента создания им телеканала Fox News, ставшего одним из влиятельнейших медиа-холдингов в американской истории. Жизнь Айлза и его детища отображена в контексте терактов 11 сентября 2001 года, президентских выборов 2008 и 2012 годов, а также сексуальных обвинений, положивших конец карьере медиа-менеджера.

В ролях

Основной состав 
 Рассел Кроу — Роджер Айлз
 Сет Макфарлейн — Брайан Льюис
 Сиенна Миллер — Бет Тилсон Эйлс
 Саймон Макберни — Руперт Мёрдок
 Аннабелль Уоллис — Лори Лун
 Алекса Палладино — Джуди Латерца
 Наоми Уоттс — Гретхен Карлсон

Второстепенный состав 
 Джош Стамберг — Билл Шайн
 Маккензи Эстин — Джон Муди
 Бэрри Уотсон — Лахан Мёрдок
 Гай Бойд — Чет Кольер
 Джош Чарльз — Кейси Клоуз
 Эмори Коэн — Джо Линдси
 Пэтч Дарраг — Шон Хэннити
 Люси Оуэн — Сьюзан Скотт
 Дэвид Уэллен — Стив Дуси
 Джош Макдермитт — Гленн Бек
 Джош Хелман — Джеймс Мёрдок
 Дженна Ли Грин — Ирена Бриганти

Гостевой состав 
 Джон Финн — Джек Уэлч
 Питер Гросс — Алан Колмс
 Фрэн Кранц — Гэбриел Шерман
 Джессика Хект — Нэнси Эрика Смит
 Тимоти Басфилд — Нил Маллин
  — Дэвид Аксельрод
 Джули Серда — Венди Денг
 Джозеф Кортезе — Роджер Стоун
 Джон Рю — Дик Чейни
 Эрик Майкл Жилле — Пол Манафорт

Список эпизодов

Разработка 
19 октября 2016 года стало известно, что Blumhouse Television занимается созданием телевизионной адаптации в формате минисериала книги Самый громкий голос в комнате Гэбриеля Шермана. Tом Маккарти считался потенциальным кандидатом на роль следящего за проектом и главного продюсера, Шерману и Дженнифер Стал отводилась доля авторов и исполнительных продюсеров. 4 апреля 2017 года было объявлено, что телеканал Showtime разрабатывает сериал под названием Защищать и сохранять: последние дни Роджера Эйлза (англ. Secure and Hold: The Last Days of Roger Ailes). Позже было сообщено, что авторами сериала будут Маккарти и Джон Харрингтон, в то время как Шерман был повышен до исполнительного продюсера. 18 мая 2017 года, на фоне гибели Роджера Эйлза, было объявлено о пребывании проекта в стадии разработки.

25 июня 2018 года было объявлено, что Showtime заказало производство безымянного проекта из восьми серий. Также было сообщено, что Маккарти и Шерман совместно напишут сценарий первого эпизода, а главными продюсерами будут Джейсон Блюм, Алекс Меткальф, Марси Вайсман и Джереми Голд. 23 августа стало известно, что режиссёром двух первым эпизодов будет Кари Скогланд. 5 октября сообщалось, что дополнительными главными продюсерами станут Рассел Кроу и Лиза Чейсин, а в съёмках также примет участие 3dot Productions. 30 октября было объявлено, что из сериала будет убран персонаж Мегин Келли, которая должная была появиться в нескольких сценах и на тот момент ещё не имела актёра-исполнителя. По словам Шермана, показания Келли играли второстепенную роль на фоне действий Карлсон и её юриста Нэнси Эрики Смит. Тем самым, любая драматизация, которая делает её центральным персонажем в отстранении Айлза, является чистой выдумкой.

20 ноября 2018 года стало известно, что адвокат Ларри Клейман, представляющий интересы бывшей ведущей Fox News Лори Лун, отправил электронное письмо нескольким адвокатам Showtime и Blumhouse Television, где выразил опасения в неточном изображении своего клиента в сериале. Подразумевая журналистские материалы Шермана, на которых был основан сериал, Лун посчитала, что там она будет представлена в качестве «сутенёра», приводившего Эйлзу девушек для любовных утех. По её словам, на самом деле она сама была одной из жертв домогательств медиаменеджера, а её жалобы по этому поводу отклонялись рядом руководителей. В электронном письме также содержалось пожелание Лун принять участие в работе над сериалом в качестве консультанта для гарантирования достоверного изображения её персоны, иначе будет возможна подача судебного иска о клевете. 8 января 2019 года Клеман от имени своей клиентки подал иск в Верховный суд округа Лос-Анджелеса против Showtime, Blumhouse Television и Шермана с требованием возместить ущерб на сумму в 750 млн долл.

31 января 2019 года было представлено название сериала — Самый громкий голос. 11 апреля стала известна дата мировой премьеры — 30 июня 2019 года.

Подбор актёров 
На фоне новостей о заказе телеканалом сериала, было подтверждено участие в проекте Рассела Кроу в роли Роджера Эйлза. В октябре 2018 года стало известно об участии в проекте Наоми Уоттс, Сета Макфарлейна, Сиенны Миллер, Саймона Макберни, Аннабелль Уоллес и Алексы Палладино. В период с ноября 2018 года по марта 2019 года также стало известно о присоединении к съёмочной группе Дэвида Уэллена, Бэрри Уотсона и Джоша Чарльза.

Съёмки 
Основные съёмки начались в Нью-Йорке 5 ноября 2018 года.

Саундтрек

Премьера сериала, награды и критика

Рейтинги 
Дебютную серию в прямом эфире по системе Нильсен посмотрели 299 тыс. человек, с учетом повторных просмотров (152 тыс.) и просмотров через интернет (200 тыс.) общая аудитория эпизода составила 651 тысяч. По показателям просмотра в прямом эфире проект был худшим результатом телеканала за 2019 год и уступал другим проектам Showtime: «Побегу из тюрьмы Даннемора» (397 тыс.) и «Городу на холме» (532 тыс.). В итоге сериал со средними показателями просмотра на ТВ (337 тыс. для первых четырёх эпизодов и 359 тыс. для пятого) пользовался высоким спросом в формате отложенного просмотра и видео по требованию (средневзвешенные 2,2 млн в неделю).

Впоследствии руководство развлекательного сегмента канала Showtime заявило, что нетранслирующие рекламу телеканалы, такие как Showtime, определяют успешность проекта и по другим показателям, таким как премии (на получение проектом премии «Эмми» в будущем году они возлагали большие надежды). Впоследствии сериал получил премию Золотой глобус в категории «Лучший актёр в минисериале или телефильме» (Кроу)

Реакция критиков 
Кинокритик Егор Москвитин в обзоре для издания «Meduza» похвалил сериал за актёрскую игру, воссоздание атмосферы 90-х и 00-х годов и драматургию.

Американская консервативная пресса раскритиковала сериал за предвзятость в отношении Fox News и республиканского дискурса в целом.

Награды

Примечания

Ссылки 
 

Программы телеканала Showtime
Телесериалы о журналистах
Телесериалы на английском языке
Телевизионные экранизации книг
Телесериалы США, запущенные в 2019 году